Low Rock kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Baja (bergstopp),

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Bucentaur Rock, klippa, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar